Мараги (), аль-Мараги () — нисба, обозначающая принадлежность к одному из селений или городов под названием Марага.
 Абд аль-Кадир аль-Мараги — персидский музыкант и теоретик музыки.
  — египетский исламский богослов.
  — египетский исламский богослов.
  — арабский поэт X века.